Schlachtensee – dzielnica Berlina
 Schlachtensee – jezioro w Berlinie
 Schlachtensee – kampus studencki w Berlinie
Zobacz też:
 Berlin Schlachtensee